Stati Uniti d'America
 Prairie View – città della Contea di Phillips, Kansas
 Prairie View – città della Contea di Waller, Texas